Алабак може да се отнася за:

 Алабак – рид в Западни Родопи, България
 Алабак – остров в Антарктика